Basin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tonto Basin
Basin (Montana)
North Snyderville Basin
South Snyderville Basin
Basin (Wyoming)